Il doppio del torneo di tennis Genoa Open Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Adriano Biasella e Marcelo Charpentier che hanno battuto in finale Jamie Delgado e Jamie Murray 6-4, 4-6, [13-11].

Teste di serie 

 Giorgio Galimberti /  Davide Sanguinetti (quarti di finale)
 Jamie Delgado /  Jamie Murray (finale)

 Carlos Berlocq /  Adrián García (quarti di finale)
 Alessandro Motti /  Giancarlo Petrazzuolo (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Genoa Open Challenger 2006